Валиханово — название населённых пунктов в Казахстане.

 Валиханово — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Валиханово — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Валиханово — село в Железинском районе Павлодарской области.